Familia kan betrekking hebben op:

 Familia (Karolingen), de gehele bevolking van een landgoed in de Karolingische tijd.
 Familia (Rome), de kern van een pre-urbane Romeinse samenleving.
 Familia (Polen), Poolse politieke partij geleid door de familie Czartoryski